Виктор Николаевич Мясников () — советский спортсмен, чемпион СССР в беге с барьерами, мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер БССР.

Биография 
Родился 3 сентября 1948 года в городе Чистополь, Республики Татарстан. Воспитанник спортивного общества минского Динамо. В 1972 году участник летних Олимпийских игр в Мюнхене, в 1976 году-финалист(8 м.) летних Олимпийских игр в Монреале. После завершения спортивной карьеры стал тренером. В настоящее время работает тренером в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике города Минск.

Спортивная карьера 
 Чемпион Европы 1976 (в помещении) в беге на 60 м с барьерами, серебряный призёр чемпионата Европы (в помещении) 1977.
 Чемпион СССР в беге на 110 м с барьерами 1972, 1974, 1976, 1977.
 Чемпион СССР (в помещении) 1975, 1976 в беге на 110 м с барьерами.
 Рекордсмен СССР в беге на 110 м с/б: 13,50 с — 24.6.1976 г., 13,47 с — 7.7.1978 г., 13,41с — 24.05.1980 г.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны с барьерами СССР
Бегуны с барьерами Белоруссии
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике